Хауса:

 Хауса — африканский народ;
 Хауса — язык народа хауса;
 Хауса — группа языков западночадской ветви чадской семьи.